Прва бригада Унске оперативне групе се може односити на:

 Трећу ударну бригаду Седме банијске дивизије (Трећу банијску бригаду), формирану 1. маја 1943. на Банији, која је била у саставу Унске оперативне групе до септембра 1943, и у том периоду носила назив Прва бригада Унске оперативне групе;
 Прву муслиманску бригаду НОВЈ, формирану 8. фебруара 1944. у Великој Кладуши, која је од оснивања до фебруара 1945. била у саставу Унске оперативне групе, и у том периоду носила назив Прва бригада Унске оперативне групе.